Суперкубок Монголії з футболу 2019  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 1 липня 2020 року між чемпіоном Монголії клубом Улан-Батор Сіті та володар кубка Монголії клубом Ерчім.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на rsssf
 Матч на сайті Монгольської футбольної федерації

2019
Монголія
Липень 2020
2020 у монгольському спорті